Лалли-Толендаль — фамилия. Список известных носителей:

 Лалли-Толендаль, Томас Артур де — Томас Артур де Лалли-Толендаль (барон de Tollendal, граф de Lally, фр. Thomas Arthur, baron de Tollendal, comte de Lally, dit Lally-Tollendal; 13 января 1702 — 6 мая 1766) — французский генерал времён Семилетней войны, командовавший вооружёнными силами Французской Индии
 Лалли-Толендаль, Трофим Жерар — Трофим Жерар де Лалли-Толендаль (фр. Trophime-Gérard, marquis de Lally-Tollendal; 1751—1830) — французский политический деятель, сын Томаса Артура Лалли-Толендаля